Die World Series 1986 war die 83. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Boston Red Sox, und der Champion der National League, die New York Mets, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 18. Oktober und endete am 27. Oktober 1986 und ging über die volle Anzahl von Spielen.

Die Mets konnten die Serie mit 4:3 Spielen für sich entscheiden, und so den zweiten und bislang letzten World Series Titel in der Geschichte des Franchise erringen.

Als MVP der Serie wurde der New Yorker Infielder Ray Knight ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 18. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 2 
Sonntag, 19. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 3 
Dienstag, 21. Oktober 1986 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 4 
Mittwoch, 22. Oktober 1986 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 5 
Donnerstag, 23. Oktober 1986 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 6 
Samstag, 25. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 6 ging wegen seines dramatischen Endes in die Baseball-Geschichte ein. Nachdem die Red Sox im 10. Inning mit 5:3 führten und den Mets bereits zwei Outs abgerungen hatten, benötigten sie nur noch ein Out zum ersten Finalsieg seit der World Series 1918. Doch Pitcher Calvin Schiraldi leistete sich drei aufeinanderfolgende Hits, so dass die Mets auf 5:4 herankamen und Boston-Coach John McNamara für Schiraldi seinen Ersatzmann Bob Stanley einwechselte. Stanley startete mit einem wilden Pitch, so dass die Mets auf 5:5 ausglichen. Der nächste Mets-Schlagmann Mookie Wilson traf zwar Stanleys Wurf, erzeugte aber nur einen harmlosen Roller, den First Baseman Bill Buckner leicht hätte aufnehmen müssen. Stattdessen rollte der Ball zwischen Buckners Beinen durch, so dass der auf der zweiten Base stehende Mets-Spieler Ray Knight zum 6:5 punktete. Die Major League Baseball wählte dieses Spiel zum drittgrößten MLB-Spiel aller Zeiten.

Spiel 7 
Montag, 27. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Einzelnachweise 

1986
Baseball 1986
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Queens
Boston Red Sox
New York Mets